Траншей-майор (от  — ров и  — старший, ) — временная должность штаб-офицерского, генерального штаба, чина, в Русской армии, ВС России имперского периода.

История 
Траншей-майор назначался из числа инженерных или сапёрных штаб-офицерских военных чинов.

Траншей-майор был ближайшим помощником начальника инженеров осадного корпуса. В его обязанности входило непосредственное наблюдение за ходом осадных (траншейных) работ и порядком в траншеях. Он вёл журнал осады (траншейный журнал), в случае осады крепости, где ежедневно рапортовал о работах в них, и обо всем, что относится к инженерной атаке. Во время осадных работ все батальонные командиры состояли в ведении траншей-майора.

При осаде больших крепостей ему назначались заместители (помощники).

Персоналии 
 Н. С. Вельяминов — при осаде Торна
А. Н. Голицын, князь — при осаде Севастополя, в районе Камчатского люнета.
 М. П. Граббе — при осаде Карса.
 Вергопуло, Э. И., капитан-лейтенант — при осаде Анапы.
 И. Ф. Паскевич
 А. Л. Потапов — при обложении крепости Силистрии, траншей-майор правого фланга осадной линии Дунайской армии.
 И. А. Назимов — помощник траншей-майора при осаде Варны.
 Э. И. Тотлебен — с началом подготовительных работ по осаде крепости Силистрии.
 Ф. Ф. Титов — по 1-му отделению оборонительной линии.
 и другие.

См. также 
 Секунд-майор
 Премьер-майор

Примечания

Литература 
 
 
 А. Н. Чудинов, «Словарь иностранныхъ словъ» , 1902 год.
 Дмитрий Верхотуров, «Крым. Военная история. От Ивана Грозного до Путина»

Ссылки 
 Похороненные на Братском кладбище защитников Севастополя.
Военное управление
Воинские должности